Brosen ist ein deutscher Ortsname:
 Brosen, Ortsteil der Gemeinde Kalletal im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Brosen, bis 1938 Broszaitschen, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen, seit 1945: Brożajcie, Siedlung im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Brösen (Begriffsklärung)